Список национальных, природных парков и заказников на территории Аргентины.

Северо-восток 
 Чако (Parque Nacional Chaco)
 Игуасу (Parque Nacional Iguazú) — объект ЮНЕСКО
 Мбурукуйа (Parque nacional Mburucuyá)
 Рио-Пилькомайо (Parque nacional Río Pilcomayo)

Северо-запад 
 Бариту (Parque nacional Baritú)
 Калилегуа (Parque nacional Calilegua)
 Кампо-де-лос-Алисос (Parque nacional Campo de los Alisos)
 Копо (Parque Nacional Copo)
 Эль-Рей (Parque nacional El Rey)
 Лос-Кардонес (Parque nacional Los Cardones)

Центр 
 Кампос-дель-Тую (Parque nacional Campos del Tuyu)
 Эль-Пальмар (Parque nacional El Palmar)
 Острова Санта-Фе (Parque nacional Islas de Santa Fé)
 Предельта (Parque nacional Predelta)
 Кебрада-дель-Кондорито (Parque nacional Quebrada del Condorito)

Куйо 
 Эль-Леонсито (Parque nacional El Leoncito)
 Сан-Гильермо (Parque nacional San Guillermo)
 Сьерра-де-лас-Кихадас (Parque Nacional Sierra de las Quijadas)
 Талампая (Parque Nacional Talampaya) — объект ЮНЕСКО вместе с Исчигуаласто

Патагония 
 Лаго-Пуэло (Parque nacional Lago Puelo)
 Лагуна-Бланка (Parque nacional Laguna Blanca)
 Ланин (Parque Nacional Lanín)
 Лиуе-Калель (Parque nacional Lihué Calel)
 Лос-Алерсес (Parque nacional Los Alerces)
 Лос-Арраянес (Parque Nacional Los Arrayanes)
 Лос-Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares) — объект ЮНЕСКО
 Монте-Леон (Parque nacional Monte León)
 Науэль-Уапи (Parque Nacional Nahuel Huapi)
 Огненная Земля (Parque Nacional Tierra del Fuego)
 Перито-Морено (Parque Nacional Perito Moreno)

Примечания

Ссылки 
 Administración de Parques Nacionales, Argentina

 
Национальные парки
Аргентина, национальные парки